Iška je  ime več naselij v Sloveniji:

 Iška, občina Ig
 Iška vas, občina Ig
 Iška Loka, občina Ig

Iška je lahko tudi:

 Iška, reka v Sloveniji